Avellone ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Avellone (* 1971), US-amerikanischer Computerspieldesigner
 Giuseppe Avellone (* 1943), italienischer Schwimmer